Hayton (Allerdale) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Hayton (Carlisle) – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Hayton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Hayton – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)